Папченко — фамилия:

 Папченко, Александр Иванович (род. 1960) — русский советский писатель, сценарист.
 Папченко, Мирон Петрович (1886—1971) — российский и советский гитарный деятель. 
 Папченко, Михаил Данилович (1901—1970) — генерал-майор СССР.

См. также 
 Попенко
 Папенков